MOPP puede referirse a:

Arte
 Max Oppenheimer (1885-1954), pintor austríaco también llamado: Mopp.

Farmacología
 MOPP (farmacología), quimioterapia de combinación para combatir el linfoma de Hodgkin.